Костенец:
 Костенец — город, Болгария
 Костенец — община, Болгария
 Костенец — село, Болгария
 Костенец — посёлок, Селивановский район, Владимирская область, Россия
 Костенец (цветковое растение)
 Костенец (папоротник)